Radoslawow ist der Familienname folgender Personen:

 Zwetan Radoslawow (1863–1931), bulgarischer Komponist
 Wassil Radoslawow (1854–1929), bulgarischer Politiker und Ministerpräsident